Ла Гориона има више значења:

 Ла Гориона (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гориона (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику